Noreia bezeichnet:

 Noreia (Band), eine deutsche Rockband
 Noreia (Göttin), eine vorrömische Göttin
 Noreia (Gnosis), eine Gestalt in der Gnosis

Orte:
 Noreia (Noricum), eine antike Stadt im östlichen Alpenraum
 Noreia (Gemeinde Mühlen), Katastralgemeinde von Mühlen in der Steiermark

sowie:
 Schlacht bei Noreia, zwischen Kimbern und Teutonen und den Römern
 ein Lied der Band Böhse Onkelz, aus dem Album Heilige Lieder

Siehe auch:
 Noria